Misstoestanden (film), film rond strippersonage Kiekeboe.
 Misstoestanden (De Kiekeboes-album), het album waarop de gelijknamige film niet gebaseerd is.